Brătescu:
 Ioan Alexandru Brătescu-Voinești (1868, Târgoviște  1946, București), un prozator român
 Zamfir Brătescu (1875, județul Brăila  1957, București), un om politic român
 Constantin I. Brătescu (1882, Câșle (azi Mineri), Tulcea  1945, București), un geograf
 Constantin Brătescu (1892  1971), un general român
 Geta Brătescu (* 1926, Ploiești), un artist vizual din România
 Liviu Brătescu (* 1974, Roman, Neamț, România), un tânăr istoric român

Vezi și 
 Brătești
 Bratia
 Brătianu
 Brateș
 Bratu

 Brădescu
 Brădești

Nume de familie românești